

Musique 
 , neuvième album des Pointers Sisters, sorti en 1982 ;
 I'm So Excited, chanson interprétée par The Pointer Sisters dans l'album  en 1982 ;
 So Excited, second single de Janet Jackson figurant sur l'album 20 Y.O., sorti en 2006 ;
 So Excited est le troisième album studio de la chanteuse Clara Morgane, sorti en 2014 ;
 , single d'Anja Nissen sorti en 2014.

Cinéma 
 I'm So Excited, titre anglais du film Les Amants passagers.